Bartsch ist ein deutscher Familienname. Die Bartsch waren im
ausgehenden 19. Jahrhundert vor allem in den Ostgebieten des Deutschen Reiches vertreten. In Preußen, Posen und Schlesien (Ableitung von Flussnamen naheliegend; Neiderland = Bartschniederung) war dieser Stamm sehr verbreitet. Besonders die Städte Berlin, Breslau, Danzig und Königsberg wurden zum Lebensmittelpunkt
für viele Angehörige dieser Familie.

Herkunft und Bedeutung 

Der Familienname Bartsch geht wohl auf die gleichlautende Kurz-/Koseform des Vornamens Bartolomäus zurück.

Varianten 
 Bartzsch
 Bartcher

Namensträger

A 
 Adam von Bartsch (1757–1821), österreichischer Kunstschriftsteller und Künstler
 Albert Bartsch (1913–1996), deutscher evangelischer Pfarrer und Schriftsteller
 Alfred Bartsch (* 1930), deutscher Botaniker, Botanikhistoriker und Heimatforscher
 Angelika Bartsch (* 1959), deutsche Schauspielerin

B 
 Bernd Bartsch (* 1946), deutscher Fußballspieler

C 
 Carina Bartsch (* 1985), deutsche Schriftstellerin
 Carl Friedrich Eduard Bartsch (1802–1882), deutscher Jurist und Politiker
 Christian Bartsch (1928–2015), deutscher Journalist
 Christof Bartsch (* 1962), deutscher Verwaltungswissenschaftler und Politiker
 Christopher Bartsch (* 1979), deutscher Curler
 Cornelia Bartsch (* 1960), deutsche Musikwissenschaftlerin

D 
 Dietmar Bartsch (* 1958), deutscher Politiker (Die Linke)
 Dietrich Bartsch (* 1979), deutscher Pianist, Komponist und Schauspieler

E 
 Elmar Bartsch (1929–2010), deutscher Sprechwissenschaftler und Theologe
 Erhard Bartsch (1895–1960), deutscher Landwirt

 Ernst Bartsch (* 1922), deutscher Philologe, Anglist, Amerikanist, Autor und Herausgeber

F 
 Franz Bartsch (1836–1910), österreichischer Beamter und Sammler
 Friedrich Bartsch (1898–1978), deutscher evangelischer Pfarrer und Schriftsteller
 Fritz Bartsch (1893–1968), deutscher Journalist

G 
 Gerd-Peter Bartsch (* 1946), deutscher Politiker
 Georg Bartsch (1864–1901), deutscher Kolonialoffizier und Mordopfer

 Gerhart Bartsch (1902–1993), deutscher Geograph
 Gerrit Bartsch (* 1989), deutscher Handballspieler und -trainer
 Gregor Magnus Bartsch (1839–1918), österreichischer Heimatforscher
 Günter Bartsch (1927–2006), deutscher Publizist
 Gustav Bartsch (1821–1906), deutscher Illustrator und Maler

H 

 Heinrich Bartsch (Archivar) (1904–nach 1986), deutscher Archivar, Historiker und Publizist
 Heinrich Bartsch (1906–1944), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer
 Heinz Bartsch (* 1939), deutscher Arbeitswissenschaftler und Ingenieur
 Helene Hennemann-Bartsch (1885–1964), deutsche Malerin
 Holger Bartsch (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Horst Bartsch (1926–1989), deutscher Grafiker und Buchillustrator

J 
 J. Joachim Bartsch (Julius Joachim Bartsch; 1903–1965), deutscher Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Jacob Bartsch (1600–1632), deutscher Astronom
 Jan Henryk Bartsch (Johann Heinrich von Bartsch; † 1718), polnischer Generalmajor
 Jason Bartsch (* 1994), deutscher Lyriker, Musiker und Moderator
 Jochen Bartsch (1906–1988), deutscher Grafiker, Keramiker und Illustrator

 Jürgen Bartsch (1946–1976), deutscher Serienmörder

K 
 Karl Bartsch (1832–1888), deutscher Philologe
 Karl Ewald Anton Hermann Bartsch (1813–1887), königlich preußischer Generalmajor
 Karl-Heinz Bartsch (1923–2003), deutscher Politiker (SED)
 Kurt Bartsch (1937–2010), deutscher Lyriker und Schriftsteller

L 
 Leonore Bartsch (* 1988), deutsche Sängerin

M 
 Martin Bartsch (* 1942), deutscher Kirchenmusiker
 Martin Friedrich Philipp Bartsch (1770–1833), deutscher Pädagoge und Dichter
 Max Bartsch (Marineoffizier) (* 1884), deutscher Marineoffizier und Autor
 Max Bartsch (Musiker) (1888–1970), deutscher Musiker und Agronom
 Michael Bartsch (* 1953), Journalist und Autor in Sachsen
 Michelle Bartsch-Hackley (* 1990), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Monika Bartsch (* 1949), deutsche Politikerin (CDU), Oberbürgermeisterin von Mönchengladbach
 Moritz Alexander Bartsch (1845–1918), deutscher Richter

N 
 Norbert Bartsch (Erziehungswissenschaftler) (* 1939/1940), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Norbert Bartsch (* 1955), deutscher Forstwissenschaftler

O

P 
 Patrick Bartsch (* 1982), deutscher Politiker (CDU)

 Peter Bartsch (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1956), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Peter Bartsch (Biologe) (* 1958), deutscher Biologe, Ichthyologe und Museumskurator
 Peter Bartsch (Ingenieur) (* 1968), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

R 
 Renate Bartsch (* 1939), niederländische Sprachphilosophin deutscher Herkunft
 Richard Bartsch (* 1959), deutscher Politiker (CSU)
 Robert von Bartsch (1833–1919), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Robert Bartsch (1874–1955), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Robert Bartsch (Förderer) (1859–1948), deutscher Förderer in Bayreuth
 Rüdiger Bartsch (1942/1943–2015), deutscher Politiker

S 
 Shadi Bartsch (* 1966), US-amerikanische Altphilologin
 Silke Bartsch (* 1963), deutsche Malerin
 Susanne Bartsch (* 1968), deutsche Schriftstellerin

T 
 Thomas Bartsch (* vor 1964), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

U 

 Uwe Bartsch (* 1954), deutscher Politiker (CDU)

V 
 Vivian Bartsch (* 1972), österreichische Schauspielerin
 Volker Bartsch (* 1953), deutscher Maler und Bildhauer

W 
 Walter Bartsch (1905–2011), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Wiebke Bartsch (* 1968), deutsche Objekt-, Installations- und Textilkünstlerin

 Willy Bartsch (1905–1988), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Bartsch (1926–2014), deutscher Filmregisseur

Z 
 Zacharias Bartsch, deutscher Formschneider und Buchdrucker († wahrscheinlich März 1579)

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname